Луол Аджоу Денг (; родился 16 апреля 1985 года, Вау, Судан) — британский баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за следующие клубы: «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Он является единственным иностранцем, выигравшим приз за спортивное поведение НБА (в сезоне 2006/2007 годов). Родился в Судане (в настоящее время Южный Судан), но уже в детстве вместе с родителями перебрался в Египет, а затем в Великобританию, где получил гражданство в 2006 году.

Его портрет использован для дизайна банкноты в B£5 (брикстонских фунтов) второго выпуска в 2011 году.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Duke profile
 USA Today Article 
 Britball.com Article 

Баскетболисты Великобритании
Иммигрировавшие в Великобританию из Судана
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки сборной Великобритании по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года